To niemożliwe – album grupy Milano
 To niemożliwe – album grupy Sexbomba
 To niemożliwe! – radziecki film fabularny z 1975 roku